Balaschow heißt
 Balaschow, Stadt in Russland

Balaschow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Dmitrijewitsch Balaschow (1770–1837), russischer General, Militärgouverneur von Sankt Petersburg, Polizeiminister
 Andrei Wassiljewitsch Balaschow (1946–2009), sowjetischer Segler
 Juri Sergejewitsch Balaschow (* 1949), russischer Schachspieler
 Nikolai Iwanowitsch Balaschow (1919–2006), russisch-sowjetischer Philologe
 Roman Wladimirowitsch Balaschow (* 1977), russischer Wasserballspieler